098  – codice che designa la Stazione osservativa di Asiago Cima Ekar